Валанс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна.
 Валанс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта.
 Валанс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром.